Sebastián Martínez puede hacer referencia a:

 Miguel Ángel Sebastián Martínez (1950-), religioso comboniano español.
 Sebastián Martínez (1983-), actor colombiano.
 Sebastián Martínez Aguirre (1983-), futbolista uruguayo.
 Sebastián Martínez Daniell (1971-), escritor y editor argentino.
 Sebastián Martínez Domedel (1615-1667), pintor barroco español.
 Sebastián Martínez Muñoz (1993-), futbolista chileno.
 Sebastián Martínez Píriz (1977-), futbolista austriaco.
 Sebastián Martínez Ríos (1972-), piloto y empresario argentino.
 Sebastián Martínez Risco (1899-1977), juez, poeta y ensayista español.
 Sebastián Martínez Vidrio (2001-), futbolista mexicano.
 Sebastián Martínez y Pérez (1747-1800), político y comerciante español.

Otros similares 
 Sebastián García Martínez, página de desambiguación.
 Daniel Sebastián Martínez Álvarez (1981-), futbolista uruguayo.
 Gerson Sebastián Martínez Arredondo (1989-) futbolista chileno.
 Sebastián Chico Martínez (1968-), obispo español.